

События 
 Норвежцы потерпели крупное поражение от ирландцев.
 Поражение Олафа Ситриксона (Олафа Рыжего) от датчан. Он изгнан на Гебридские острова (ум. ок. 981).
 Самуил Шишман освобождает от Византии всю Западную Болгарию. Женитьба Шишмана на гречанке Ирине.
 Вторжение болгар в Византию.
 Исмаилитская пропаганда в Ираке, Иране и Мавераннахре в пользу Фатимидов.
 Ок. 980 — 996 — Хорезмшах Абу Абдаллах Мухаммед.
 Вторжение в Дайковьет сунских войск.
 980—1010 — во Вьетнаме приходит к власти Династия Ле.
 980—1005 — король Вьетнама Ле Дай Хань. Девиз «Небесное блаженство» (980—988).

Русь 
 «Повесть временных лет» впервые упоминает город Туров и князя Тура.
 Первая религиозная реформа, принятая Владимиром Святым, — создание пантеона языческих богов.
 Поражение князя Ярополка Святославовича в битве с князем Владимиром Святославовичем у реки Дручь под Смоленском и бегство его из Киева в крепость Родня. Убийство Ярополка Святославовича (дата по «Повести временных лет»).
 Начало правления великого киевского князя Владимира Святославовича.

Родились 
 Оттон III — германский король и император Священной Римской империи, сын Оттона II и византийской принцессы Феофано.
 Леди Годива — англо-саксонская графиня, жена Леофрика, эрла (графа) Мерсии.
 Адальберо (герцог Каринтии) — герцог Каринтии в 1011—1035 гг из династии Эппенштейнов.
 Авиценна — учёный, философ, врач, музыкант.
 Ок. 980 — Святополк Владимирович Окаянный — великий князь киевский.

Скончались 
 Видукинд Корвейский — немецкий историк, выходец из светских саксонских феодалов.

См. также

Примечания